Kreimbach ist ein geographischer Name:

 Kreimbach, Ortsteil der Ortsgemeinde Kreimbach-Kaulbach im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 Kreimbach-Kaulbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 Kreimbach (Lauter), rechter Zufluss der auch Waldlauter genannten Lauter (zum Glan) in Kreimbach